Ел Иман има више значења:

 Ел Иман, Ехидо Хосе Лејва Агилар (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Иман, Ел Серито, Ганадерија (Лампазос де Наранхо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Иман (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику